EE Rui Barbosa è una scuola pubblica statale brasiliana nella città di Campo Grande fondata nel 1970.

Nel 1970 furono costruite tre sale per la catechesi, opera missionaria dei Salesiani, su richiesta dei genitori che già operavano nella comunità. I corsi di alfabetizzazione sono iniziati ad ottobre. Nel 1971 furono costruite altre 14 aule, in uno sforzo congiunto della comunità. Il materiale da costruzione è stato donato dalla società Campo Grande legata alla Missione Salesiana. Le promozioni sono state effettuate con l'obiettivo di cercare risorse finanziarie per completare l'opera. Poiché la SED dimostra la necessità di creare e autorizzare l'esercizio del Liceo Parrocchiale Paolo VI, a partire dal 1 marzo 1972 è stata firmata una convenzione tra la SED e l'Opera Sociale Paolo VI, creando il Collegio Statale Rui Barbosa. Questo nome fu scelto per la morte di Rui Barbosa.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Scuole in Brasile